Cedars Autosport fue una escudería de automovilismo hispano-libanesa propiedad de Youssef Jammal creada principalmente para acompañar a su hijo Noel Jammal durante los 3 años que compitió en el European F3 Open, siendo los 2 primeros años un proyecto de la formación principal Black AutoSport, escudería que compitió en otras categorías de rallies o turismos. Para el último año Cedars se unió a la escuela del Circuit Ricardo Tormo donde estableció su base física, mientras la fiscal se trasladó a Madrid.

Personal 
 2010-2011
 Base física: Barcelona
 Team Manager: Joaquim Doménech.
 Ingeniero Equipo: Iván Bonachela.
 Jefe de mecánicos: Albert Catot.
 Mecánicos: Oriol Gel, Agustín Garciarena, Ramón Segalés y Eduard Capdevila.
 Entrenador: Luis Pérez-Sala
 Jefe de Personal: Jordi Garnacho.  
 Personal: Youssef Jammal, Josep Marínez, Antonio Guerrero, entre otros.

2012
 Base física: Circuito Ricardo Tormo
 Team Manager: Marco Rodríguez.
 Ingenieros: Mehdi Ahmadi y Pedro Vilches.
 Entrenador y Jefe de Personal: Luis Pérez-Sala
 Personal: Youssef Jammal, entre otros.

European F3 Open 
Cedars nació aprovechando parte del material del antiguo equipo valenciano GTA Motor Competición con el objetivo de tener en pista dos Dallara F308 y un Dallara F306 en competición. El primer piloto del equipo, fue el hijo del propietario, Noel Jammal, y el segundo Marco Barba. La presencia de esta escudería que corrió bajo licencia libanesa en su primera temporada despertó el interés de la televisión de aquel país, que incluyó las carreras en directo aportando una mayor difusión internacional del European F3 Open. Su primera campaña es todo un éxito, llevándose Marco Barba el campeonato de pilotos, Jammal el de la clase Copa y el equipo el de escuderías. 

En 2011 solo consiguen ser quintos en el campeonato de escuderías con 52 puntos conseguidos por Jammal, quien corrió toda la temporada con el coche de la clase principal. El danés Johan Jokinen corrió las dos primeras rondas y el español Manu Bejarano las dos últimas con un coche de la clase Copa.

En 2012, Cedars-Escuela Profiltex Circuit compite con Jammal, Beretta, Alexander Toril y el valenciano Moisés Soriano. Jammal no logra mejorar los resultados de la campaña anterior y Beretta solo corre 3 rondas, por su parte Moisés queda subcampeón de la clase copa y Alexander séptimo.

Referencias

Enlaces externos 
 Web Cedars Autosport
 Web Black Motorsport

Escuderías de Eurofórmula Open
Equipos de automovilismo de España